Эта статья о способе представления знаний.
 Запрос «Карты памяти» перенаправляется сюда. О картах флэш-памяти см. Карта памяти.

Диагра́мма свя́зей, известная также как интелле́кт-ка́рта, ассоциати́вная ка́рта, мента́льная ка́рта или ка́рта мыслей () — метод структуризации и визуализации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы.

Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. Является одним из инструментов , для которого достаточно карандаша и бумаги. 

На русский язык термин переводится как «карта мыслей», «интеллект-карта», «карта памяти», «ментальная карта», «ассоциативная карта», «ассоциативная диаграмма» или «схема мышления».

Данная методика разработана психологом Тони Бьюзеном в конце 1960-х годов. Отражает мыслительный процесс человека, поэтому напоминает сеть нейронов.

История создания и развития 

Графические методы записи знаний и систем моделирования на протяжении веков использовались в методиках обучения, мозгового штурма, запоминания, визуального мышления для решения проблем, возникающих в процессе деятельности педагогов, инженеров, психологов и представителей многих других специальностей.

Одни из самых ранних примеров таких графических записей были разработаны философом 3 века н. э. Порфирием из Тироса. Он графически изобразил концепцию категорий философии Аристотеля.
Философ Раймунд Луллий (1235—1315) также использовал подобную методику.

Семантические сети были разработаны в конце 50-х годов 20 века для попытки описания процесса обучения человека, в дальнейшем эта теория получила своё развитие благодаря работам Аллана Коллинза и Росса Куиллиана в начале 60-х.
Британский писатель Тони Бьюзен, автор книг по популярной психологии утверждает, что он является изобретателем современного вида диаграмм связей. По его словам, его вдохновили идеи Альфреда Коржибски из области общей семантики, популяризованной в научно-фантастических романах Роберта Хайнлайна и Альфреда ван Вогта. Бьюзен утверждает, что положение о том, что, согласно традиционным представлениям о восприятии информации, читателю приходится просматривать страницу слева направо и сверху вниз — неверно. На самом деле, человек «сканирует» страницу целиком и нелинейно. Бьюзен также использует популярные предположения о работе полушарий головного мозга в качестве подтверждения того, что диаграммы связей — эффективный способ конспектирования информации.

Диаграммы связей используются в различных формах и приложениях, включая обучение, образование, планирование и построение инженерных диаграмм.
По сравнению с концептуальными картами, которые были разработаны специалистами по обучению в 1970-х, структура диаграмм связей сохранила радиальный формат записи, но упростилась благодаря использованию только одного центрального слова.

Области применения 

 обучение
 конспектирование лекций
 конспектирование книг
 подготовка материала по определенной теме
 решение творческих задач
 мозговой штурм
 презентации
 планирование и разработка проектов разной сложности
 составление списков дел
 развитие интеллектуальных способностей
 обобщение и структуризация знания
 составление органограмм

Достоинства и недостатки 
Достоинством метода является структурированность информации и легкость получения общего представления о заложенных в диаграмму знаниях.

К недостаткам следует отнести ограниченную масштабируемость и сфокусированность на единственном центральном понятии.

См. также 
 Граф (математика) — объект, состоящий из вершин и соединяющих их рёбер
 Древовидная структура
 Дракон-схемы
 Семантическая сеть

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 Tony Buzan, Mind Maps at Work: How to Be the Best at Your Job and Still Have Time to Play, ISBN 0-452-28682-4

Ссылки 
 Майнд-мэппинг, или карты памяти (оригинал)
 Статья Тимура Василенко на improvement.ru
 Статья Виталия Колесника
 Бесплатные диаграммы связей
 Обзор программ класса «concept mapping» на www.compress.ru (2007)
 Обзор 17 бесплатных программ для создания интеллект-карт (2017) 
 Как диаграммы связей (mind maps) могут помочь при создании и ведении блога
 Визуальные учебники: Электронные учебники на основе интеллект-карт(ссылка на сайт)
 Учебник по Mind mapping: А. В. Бабич «Эффективная обработка информации (Mind mapping)»

Примечания 

Представление знаний
Визуализация данных
Диаграммы связей
Управление качеством
Диаграммы